L'expression Christelijke Volkspartij  peut faire référence à deux partis politiques :
 Le Parti social-chrétien - Christelijke Volkspartij ou PSC-CVP  était un parti belge unitaire qui a existé de 1945 à 1968 ;
 le Christen-Democratisch en Vlaams en Belgique, dont c'est l'ancien nom.
 et Christelijke Volkspartij aux Pays-Bas.